Clipper (encenedor)
 Clipper (llenguatge de programació) 
 Clipper (vaixell)